Sennhof steht für:

 Bauernhof, auf dem Sennwirtschaft betrieben wird, siehe Sennerei
 Sennhof (Chur), ehemalige Strafanstalt in Chur, Kanton Graubünden

Sennhof ist der Name folgender Ortschaften:
 Sennhof (Bad Schussenried), Ortsteil der Gemeinde Bad Schussenried, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Sennhof (Deggenhausertal), Ortsteil der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Sennhof (Hilzingen), Ortsteil der Gemeinde Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Sennhof (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Sennhof (Heimertingen), Ortsteil der Gemeinde Heimertingen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Sennhof (Umhausen), Rotte in der Ortschaft Niederthai, Gemeinde Umhausen, Tirol
 Sennhof (Winterthur), Quartier und Aussenwacht des Stadtkreises Seen der Stadt Winterthur, Kanton Zürich
 Sennhof (Rothrist), Ortsteil der Gemeinde Rothrist, Kanton Aargau
 Sennhof (Russikon), Weiler in der Gemeinde Russikon, Kanton Zürich
 Sennhof (Zollikon), Weiler in der Gemeinde Zollikon, Kanton Zürich
 Sennhof (Vordemwald), Weiler in der Gemeinde Vordemwald, Kanton Aargau